1336 (Marque), marque de thé et infusion de SCOP-TI
 1336, année du calendrier julien ;
 1336 en santé et médecine, chronologie de la santé et de la médecine ;
 1336 jours, film

Notes et références 

Homonymie de nombre